Жанна Французская ():

 Жанна II Французская (1308—1347) — герцогиня Бургундская, старшая дочь короля Филиппа V Длинного.
 Жанна II Французская (1312—1349) — королева Наварры (с 1328), дочь короля Франции и Наварры Людовика X Сварливого.
 Жанна Французская (1343—1373) — принцесса Франции, жена короля Наварры Карла II Злого.
 Жанна Французская (1435—1482) — 4-я дочь короля Франции Карла VII.
 Жанна Французская (1464—1505) — французская королева и католическая святая.
 Жанна Французская (1556) — мертворождённая французская принцесса.

См. также 
 Жанна де Валуа